Антверп има више значења:
 Антверп (Њујорк)
 Антверп (Охајо)

Види још 
 Антверпен